plaatselijke verhoging in een oppervlak zoals: 
 een opzwelling van de huid
 bochel
 kleine heuvel
een voormalig waterschap in Groningen: Bult (waterschap)
 gemeente in het Franse departement Vosges: Bult (Frankrijk)

Zie ook
De Bult